El Castellot d'Orriols és una muntanya de 1.187 metres que es troba a llevant de la Serra de Busa, al municipi de Navès (Solsonès).

Referències 

Muntanyes de Navès